Pierre Boulanger peut désigner :

 Pierre François Marie Boulanger (1813-1891), ferronnier d'art ;
 Pierre-Jules Boulanger (1833-1911), maître verrier rouennais ;
 Pierre-Jules Boulanger (1885-1950), industriel, PDG de Citroën et cogérant de Michelin ;
 Pierre-Gabriel Boulanger (1908-2004), général, militaire français ;
 Pierre Boulanger (1928-1978), mime, diseur, comédien, producteur d'émissions radiophoniques ;
 Pierre Boulanger (1987-), acteur français.